Ки́ршино — название населённых пунктов в России:

 Киршино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Киршино — деревня в Косинском районе Пермского края.
 Киршино — деревня в Кочевском районе Пермского края.
 Киршино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Киршино — деревня в Псковском районе Псковской области.

См. также